Mew (М'ю) — данський альтернативний музичний гурт. Його музику класифікують як інді, часом як прогресивний рок.

Учасники
Теперішні
 Йонас Б'єрре (Jonas Bjerre) — гітара, вокал
 Бо Мадсен (Bo Madsen) — гітара
 Сілас Утке Ґрое Єрґенсен (Silas Utke Graae Jørgensen) — перкусія

Колишні
 Йоган Волерт (Johan Wohlert) — бас-гітара (1994-2006)

Дискографія
 A Triumph for Man (1997, перевиданий 2006 року)
 Half the World Is Watching Me (2000)
 Frengers (2003)
 And the Glass Handed Kites (2005)
 No More Stories / Are Told Today / I'm Sorry / They Washed Away // No More Stories / The World Is Grey / I'm Tired / Let's Wash Away (2009)
Eggs Are Funny (compilation album) (2010)
+ - 'Plus Minus' (2015)

Сингли

 
Notes
 a^ Re-released in 2000, 2002 and 2003. Peaked at No. 76 on the UK Singles Chart in 2002.
 b^ Re-released in 2003. Peaked at No. 137 on UK Singles Chart on its first release.
 c^ Released as music download only

Інші пісні

Примітки

Посилання 

 Офіційна сторінка 

Данські музичні гурти
Інді-рок гурти